|-
| 171501 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171502 - ||  || 3 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171503 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171504 - ||  || 1 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171505 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171506 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171507 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171508 - ||  || 19 iunie 1998 || Caussols || 
|-
| 171509 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171510 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171511 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171512 - ||  || 14 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 171513 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171514 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171515 - ||  || 27 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171516 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171517 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171518 - || 1998 TO || 10 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 171519 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 171520 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171521 ||  || 7 februarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 171522 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171523 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171524 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171525 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171526 - ||  || 19 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171527 - ||  || 17 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171528 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171529 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171530 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171531 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171532 - ||  || 15 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 171533 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171534 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171535 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171536 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171537 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171538 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171539 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171540 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171541 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171542 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171543 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171544 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171545 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171546 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171547 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171548 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171549 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171550 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 171551 - ||  || 7 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 171552 - ||  || 10 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 171553 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 171554 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171555 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171556 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171557 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171558 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171559 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171560 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171561 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171562 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171563 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171564 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 171565 - ||  || 5 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171566 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171567 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171568 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171569 - ||  || 16 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 171570 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171571 - ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171572 - ||  || 21 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171573 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 171574 - ||  || 5 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 171575 - ||  || 6 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 171576 - ||  || 7 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171577 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171578 - ||  || 12 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 171579 - ||  || 12 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 171580 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171581 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171582 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171583 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171584 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171585 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171586 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171587 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171588 - ||  || 26 noiembrie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 171589 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171590 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 171591 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171592 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171593 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171594 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171595 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171596 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171597 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171598 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171599 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171600 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-